Lubetkin ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Lubetkin (1901–1990), russischer Architekt
 Zivia Lubetkin (1914–1978), jüdische Widerstandskämpferin